

Пшечно — село в гміні Луб'янка Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Пшечно — село в гміні Бежвник Хощенського повіту Західнопоморського воєводства